és una actriu de doblatge catalana en català. Ha doblat diversos personatges, majoritàriament protagonistes de sèries d'anime emeses pel Canal Super3, essent els més destacats la Nami de One Piece, la Himawari Nohara de Shin-chan, la gosseta Penny de 101 dàlmates, Son Goten de Bola de Drac, Michael Banks de Mary Poppins, Gurio Umino de Sailor Moon, Takashi Yamazaki de Sakura, la caçadora de cartes, i Mitsuhiko Tsubaraya de Detectiu Conan.

Referències 

Portbouencs
Actors altempordanesos
Actors de doblatge catalans del sud